Gaston Williot (1905-1990), homme politique belge.

 Le diagramme de Williot-Mohr d'après Christian Otto Mohr 

 Chicorée Williot, manufacturée à Sablé-sur-Sarthe et Poix-du-Nord